Blindenmarkt ist der Name folgender Orte:

 Blindenmarkt, Marktgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Blindenmarkt (Gemeinde Schleißheim), Ortschaft in der Gemeinde Schleißheim, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich